Battaglia di Reims (356)
 Battaglia di Reims (1814)